Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2002/03 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 2002/03 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 150 Spieler ein, von denen 40 keinen Wettkampf verpassten. TJ TŽ Třinec und ŠK Sokol Vyšehrad - VISUS kamen mit je 10 eingesetzten Spielern aus, während beim SC A64 Lázně Slatinice die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 16.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Robert Cvek (ŠK Hagemann-Slezan Opava) mit 10 Punkten aus 11 Partien. David Navara (ŠK Dům armády Prag) erreichte 9 Punkte aus 11 Partien, Vítězslav Rašík (TJ TŽ Třinec) 8 Punkte aus 11 Partien. Bohumír Walowy (TJ Jäkl Karviná) gewann seine einzige Partie und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2002; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

TJ TŽ Třinec

ŠK Hagemann-Slezan Opava

ŠK Sokol Vyšehrad - VISUS

TJ Jäkl Karviná

ŠK Mahrla Prag

ŠK Trinom Zlín

SC A64 Lázně Slatinice

ŠK Sokol Plzeň I - INGEM

ŠK Infinity Pardubice

ŠK Polabí Sokol Kolín

ŠK Dům armády Prag

TJ Tatran Litovel

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Siege finden keine Berücksichtigung.
 Petra Krupková hieß in der Saison 2003/04 Petra Movsesjanová.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2002
Schach 2003